Халме () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Халме, Аапо (род. 1998) — финский футболист.
 Халме, Вийо (1907—1981) — финский футболист.
 Халме, Лайла (урождённая Соппи; 1934—2021) — финская певица, представлявшая свою страну на конкурсе песни Евровидение 1963.
 Халме, Тони (1963—2010) — финский политик, рестлер, боксёр, писатель, актёр, и певец.

См. также